Trattato di Utrecht – trattato firmato nel 1474 tra regno d'Inghilterra di Edoardo IV e la Lega Anseatica.
 Trattato di Utrecht o Pace di Utrecht – gruppo di trattati del 1713 che pose fine alla Guerra di Successione Spagnola.

Può inoltre riferirsi a:

 Unione di Utrecht  – trattato del 1579 che unificò le province settentrionali dei Paesi Bassi.
 Unione di Utrecht delle Chiese vetero-cattoliche – federazione di Chiese vetero-cattoliche, non in comunione con Roma, che si staccarono dalla Chiesa cattolica in seguito alla proclamazione dei dogmi dell'Infallibilità pontificia e della Giurisdizione universale del Papa.

Pagine di disambiguazione